La famille éteinte des Rhamphorhynchidae abrite certains des premiers représentants des ptérosaures. Les Rhamphorhynchidae ont une vaste répartition géographique (Europe, Afrique, Asie) ; ils vivaient durant la période du Jurassique.

Classification 
La famille des Rhamphorhynchidae comprend deux sous-familles : les Rhamphorhynchinae et les Scaphognathinae. Elle a été nommée d'après le genre Rhamphorhynchus, qui vivait au Jurassique supérieur. Cette famille a été créée en 1870 par Harry Govier Seeley.

Liste de genres

Rhamphorhynchinae 
 Angustinaripterus
 Bellubrunnus
 Cacibupteryx
 Dorygnathus
 Harpactognathus
 Nesodactylus
 Orientognathus
 Qinglongopterus
 Rhamphorhynchus
 Sericipterus

Scaphognathinae 
 Fenghuangopterus
 Jianchangnathus
 Jianchangopterus
 ? Pterorhynchus
 Scaphognathus
 Sordes

Références 

Taxon fossile décrit en 1870
Taxon fossile décrit en 1901